Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute à Livingston du 20 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1984
Comté d'Essex (New Jersey)
Compétition de tennis au New Jersey
Sport en février 1984